Li Ven-liang (1967) kínai sakkozó
 Li Ven-liang (1986–2020) kínai orvos, szemész